Haram se poate referi la:
 localitatea Haram, Norvegia
 Cetatea Horom (numită și Haram sau Hram), situată la vărsarea râului Caraș în Dunăre
 termen în limba arabă care înseamnă "interzis", vezi Halal și haram în islam